Бакуменко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бакуменко Валерій Данилович ( 1945) — український науковець, доктор наук з державного управління.
 Бакуменко Володимир Петрович — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бакуменко Данило Олександрович (1918—?) — український поет, прозаїк, перекладач.
 Бакуменко Олександр Борисович ( 1959) — український громадський діяч, провідний фахівець птахівництва, голова ради директорів Асоціації «Союз птахівників України».
 Бакуменко Олександр Данилович ( 1953) — український поет, Почесний зв'язківець України.
 Бакуменко Олексій Пименович (1927—2011) — поет і художник, автор використання Виговського розпису у костюмі брестської матрьошки.
 Бакуменко Петро Іванович (1919—1994) — історик, доктор історичних наук, професор.

Українські прізвища
Прізвища на -енко